Pos, zoetwatervis uit de familie van de Percidae
 Point of sale (POS), computergestuurd kasregister

Personen
 Esther (Alette) Pos (*1962), Nederlands hockeykeepster 
 Emilie Pos (*1994), Nederlands actrice
 Gerard Pos (1865-1933), mede-oprichter ANWB
 Geurt Pos  (1934–2001), Nederlands beroepswielrenner
 Hans Pos (1958–2014), Nederlands filmproducent
 Hendrik Josephus Pos (1898–1955), Nederlands filosoof
 Hugo Pos (1913–2000), Surinaams jurist, schrijver en dichter
 Mary Pos (1904–1987), Nederlands journaliste en schrijfster
 Raymond Henri Pos (1910–1964), Surinaams jurist en diplomaat

Zie ook
 Arrest Pos/Van den Bosch (1967), arrest van de Nederlandse Hoge Raad
 Markus Pos, eiland in de Loosdrechtse Plassen
 Posbank,  begroeide stuwwal op de Veluwe bij Rheden
 Teec Nos Pos,  plaats in de Amerikaanse staat Arizona